Bockenheimer Warte ist

 ein Wartturm und Tor der Frankfurter Landwehr aus dem 15. Jahrhundert, siehe Bockenheimer Warte (Wartturm).

Nach diesem benannt sind außerdem

 der dortige Stadtplatz an der Grenze zwischen Westend und Bockenheim, siehe Bockenheimer Warte (Platz), und
 der darunter liegende U-Bahnhof Bockenheimer Warte.